Kanchipuram (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
Kanchipuram (stad), de hoofdstad van bovengenoemd district